Kristina Eriksson och liknande namn kan avse:

 Kristina Eriksson (född 1947), svensk målare och tecknare
 Nina Östman (född 1954), svensk konstnär som tidigare kallats Kristina Ericson
 Christina Erikson (född 1973), svensk deckarförfattare och entreprenör